Клебс () — имя собственное, распространённое в виде фамилий немецкого происхождения. Среди его выдающихся носителей можно выделить следующих личностей:
 Клебс, Эдвин (1834—1913) — немецкий ботаник, член Гейдельбергской академии наук;
  (1852—1918) — учёный-антиковед, автор целого ряда научных статей для энциклопедии классической древности; 
 Клебс, Георг (1857—1918) — бактериолог и патологоанатом, брат предыдущего.